Die Wipro System GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen aus Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt. Gegründet im Jahr 1998 wird das Unternehmen mit aktuell über 80 Mitarbeitern von den geschäftsführenden Gesellschaftern Axel Frömert und Manuela Lüers geführt. Unter der Marke WiPro werden auf über 8000 m² Produktionsfläche Wintergartenprofilsysteme industriell gefertigt und europaweit vertrieben. Zu den Hauptprodukten zählen Wintergärten und Terrassenüberdachungen sowie Bau- und Ausbauelemente aus Aluminium. 

WiPro produziert seine Produkte am Hauptsitz in Brehna und vertreibt diese über den stationären Fachhandel. Mit seinen hochwärmegedämmten Wintergartensystemen bietet Wipro System seit 2011 als einziger Hersteller weltweit Wintergärten nach Passivhausstandard an.

Einzelnachweise 

Bauelementehersteller (Bauwesen)
Aluminiumprodukt
Organisation (Sandersdorf-Brehna)
Gegründet 1998
Planen und Bauen (Sachsen-Anhalt)
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld)